Keijo Kivelä (né le  à Jyväskylän maalaiskunta en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1975, il commence sa carrière avec l'Ilves Tampere dans la SM-liiga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1975-1976 || Ilves Tampere || SM-liiga ||36 ||5 ||6 ||8 ||17 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1976-1977 || Ilves Tampere || SM-liiga ||35 ||5 ||4 ||9 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1977-1978 || Ilves Tampere || SM-liiga ||36 ||5 ||6 ||11 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1978-1979 || Ilves Tampere || SM-liiga ||22 ||8 ||6 ||14 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1979-1980 || HC TWK Innsbruck || EBEL ||40 ||29 ||24 ||53 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1981-1982 || Ilves Tampere || SM-liiga ||29 ||12 ||4 ||16 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1984-1985 || Ässät Pori || SM-liiga ||18 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en juin 1956
Naissance à Jyväskylä
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du HC Innsbruck
Attaquant de hockey sur glace